Madonna col Bambino tra i santi Giovanni Battista e Caterina d'Alessandria – opera di Lorenzo Lotto 
Madonna col Bambino tra i santi Giovanni Battista e Caterina d'Alessandria – opera del Perugino
Madonna col Bambino tra i santi Giovanni Battista e Caterina d'Alessandria – opera di Andrea Previtali